Алексей Павловский:
 
 Павловский, Алексей Викторович (род. 1962) — российский дипломат.
 Павловский, Алексей Павлович (1773—1822) — российский писатель и лингвист.
 Павловский, Алексей Степанович (1895—1961) — гвардии генерал-майор интендантской службы.